Lillo, nome proprio di persona italiano maschile, può significare anche:

Geografia 
 
Lillo – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 
 Berendrecht-Zandvliet-Lillo – distretto della città di Anversa

Musica 
 Lillo – album di Lillo Thomas del 1987

Persone

Nome 

Lillo (Pasquale Petrolo) – comico italiano del duo Lillo & Greg
Lillo Castellano – calciatore spagnolo, difensore dell'Osasuna

Cognome 

 Baldomero Lillo – scrittore cileno
 Flora Lillo – attrice cinematografica, attrice teatrale, showgirl e soubrette italiana
 George Lillo  – scrittore e drammaturgo inglese
 Giuseppe Lillo – compositore italiano
 Juan Manuel Lillo – allenatore di calcio spagnolo
 Marco Lillo – giornalista e scrittore italiano
 Miguel Lillo – naturalista argentino
 Nunzio Lillo (Santeramo in Colle, 25 febbraio 1887 – Roma 16 novembre 1960) – generale italiano
Nicola Lillo – giornalista e scrittore italiano

Altro 
 Lillo – personaggio Disney, figlio di Lilli e il vagabondo
 LiLLo S.p.A. – società della grande distribuzione organizzata italiana
Lillo Baby – azienda statunitense, vasto conglomerato di marchi attivi in molteplici settori